Алекса́ндровка () — село в Богодуховском районе Харьковской области Украины. Является административным центром и единственным населённым пунктом Александровского сельского совета.

Код КОАТУУ — 6320880501. Население по переписи 2001 года составляет 540 (244/296 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Александровка находится в месте слияния рек Мокрый Мерчик и Сухой Мерчик в реку Мерчик. На реке Мокрый Мерчик большое водохранилище.

К селу примыкают урочища Чапаевское и Шевченковка. На северо-западе к селу примыкает большой лесной массив. На юго-востоке — сады.

Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 1700 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная и птице-товарная фермы.

Культура 
 Александровская общеобразовательная школа I—II ступеней.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронены 142 воина.
 Памятник воинам-односельчанам. 1941—1945 гг.

Известные люди 
 Душкин Алексей Николаевич (1903—1977) — архитектор, родился 24 декабря 1903 года в селе Александровка.

Религия 
 Свято-Александро-Невский храм

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины